Сборная Англии по футболу до 17 лет () — национальная футбольная команда, представляющая Англию в юношеских международных турнирах, за которую имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Сборная контролируется Футбольной ассоциацией Англии. Главным тренером сборной является .

Статистика выступлений на чемпионатах мира

Статистика выступлений на чемпионатах Европы (с 2002 года)

Текущий состав сборной 

Следующие футболисты попали в заявку на чемпионат Европы 2022 года:

Следующие футболисты попали в заявку на чемпионат мира, который прошёл в Индии с 6 по 28 октября 2017 года:

Результаты в 2017 году

Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2017 

Групповой этап

Пояснения к таблице

Чемпионат Европы по футболу 2017 среди юношей до 17 лет 

Пояснения к таблице

Достижения 
 Победители чемпионата мира (до 17 лет): 2017
 Победители чемпионата Европы (до 17 лет) (2): 2010, 2014
 Победители турнира Алгарве (2): 2007/08, 2009/10
 Победители турнира Нордик (2): 2009/10, 2010/11
 Победители международного турнира Футбольной ассоциации (2): 2010/11, 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сборной

17
Футбол в Англии
Англия